Miejscowości w USA:
 Almira – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Almira (ang. Almira Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Benzie